Boróvoie (Altai), localitat del territori de l'Altai, a Rússia
 Boróvoie (Novossibirsk), localitat de la província de Novossibirsk, a Rússia
 Borovoie (Lípetsk), localitat de la província de Lípetsk, a Rússia